Олжас Сулейменов: Сулейменов, Олжас Омарович (род. 1936) — писатель и литературовед, поэт, общественно-политический деятель Казахстана, дипломат.
 Сулейменов, Олжас Серикбайулы (род. 1990) — казахстанский общественный деятель, предприниматель.